Жювена́ль Хабиа̀рима́на (, 8 марта 1937 — 6 апреля 1994) — президент Республики Руанда с 1 августа 1973 года по 6 апреля 1994 года.

Биография 
Хуту по происхождению. Учился в университете Леопольдвиля (ныне Киншаса, Демократическая Республика Конго), затем окончил офицерскую школу в Кигали (Руанда). В независимой Руанде занимал ряд высших постов в армии и полиции. С 1970 года — полковник, с 1973 года — генерал-майор. Министр обороны и госбезопасности.

В июле 1973 года совершил государственный переворот, заняв пост президента. Глава правительства с 1974 года. Председатель партии «Национальное революционное движение за развитие» (НРДР, основана им в 1975 году). Проводил политику тесного сотрудничества с Западом.

Смерть 
6 апреля 1994 года был убит вместе с президентом Республики Бурунди Сиприеном Нтарьямирой в результате обстрела самолёта из ПЗРК. Останки покойного оказались в Заире, где их поместили в мавзолей в Гбадолите. В мае 1997 года гроб с телом Хабиариманы был выкопан и отправлен самолётом в Киншасу. Воздушное судно простояло в столичном аэропорту три дня, затем под надзором индуистского священника труп был кремирован, а пепел захоронен.

Память 
В президентском дворце Жювеналя Хабиариманы в Канобме с 2009 года действует музей.

Примечания

Литература 

 

Президенты Руанды
Главы государств, погибшие в авиакатастрофах
Погибшие в авиакатастрофах в Руанде